Moussy kan syfta på:
 Moussy, Marne
 Moussy, Nièvre
 Moussy, Val-d'Oise